Barbara Anderson (aktorka)
 Barbara Anderson (pisarka)